Молвино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Молвино — село в Зеленодольском районе Республики Татарстан
Молвино (Ульяновская область) — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.
Молвино (станция, Ульяновская область) — станция в Тереньгульском районе Ульяновской области.

Река 
 Молвино — река в Ульяновской и Самарской областях, приток реки Тукшумка.